Fernando Gamboa ist der Name folgender Personen:

* Fernando Gamboa (Künstler) (1909–1990), mexikanischer Künstler
 Fernando Andrés Gamboa (* 1970), argentinischer Fußballspieler